TRAF6 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 11-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 522 амінокислот, а молекулярна маса — 59 573.

Кодований геном білок за функцією належить до трансфераз. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як імунітет, пошкодження ДНК, убіквітинування білків, остеогенез. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном цинку. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі, ліпідних краплях.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Білкові рецептори
Некатегоризовані білки